Le Colonel Chabert est un roman d’Honoré de Balzac paru en 1844. Il fait partie de La Comédie humaine. Plusieurs films sont tirés de ce roman :
 Le Colonel Chabert, film français de André Calmettes et Henri Pouctal sorti en 1911 ;
 Le Colonel Chabert (Il Colonello Chabert), film italien de Carmine Gallone sorti en 1920 ;
 Le Colonel Chabert (Graf Chagron, Oberst Chabert), film allemand de Hans-Jürgen Völcker sorti en 1924 ;
 Le Colonel Chabert, film français de René Le Hénaff sorti en 1943 ;
 Le Colonel Chabert, film français d’Yves Angelo sorti en 1994.

Homonymie